{{Кинематографист
 |имя                  = Пол Уинфилд
 |оригинал имени       = Paul Winfield
 |изображение          = Paul Winfield Mark Slade High Chaparral 1969.JPG
 |описание изображения = Пол Уинфилд (слева) и Марк Слейд в сериале «» (1969)
 |имя при рождении     = Пол ЭдвардсPaul Edwards
 |профессия            = 
 |годы активности      = 1965—2003
 |награды              = Эмми (1995)
}}
Пол Э́двард Уи́нфилд (; ) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания.

 Биография 
Пол Эдвардс родился 22 мая 1939 года<ref>Фото надгробия на могиле Пола Уинфилда: 1939—2004 на сайте findagrave.com</ref> (в некоторых источниках — 1941 года) в Лос-Анджелесе. Его мать, Луис Беатрис Эдвардс, работала профсоюзным организатором по швейной линии, а отчим (пришёл в семью, когда Полу было восемь лет), Кларенс Уинфилд, — сборщиком мусора и строителем, он, усыновив, дал свою фамилию Полу. Среднее образование Пол получил в  и , высшее — в примерно десятке университетов разных штатов, больше всего времени отучился в Портлендском (), Стэнфордском и в Калифорнийском университетах.

В 1965 году впервые появился на экранах телевизоров в сериале «Перри Мейсон», впервые на широком экране появился в 1967 году в картине Who’s Minding the Mint?, однако там он даже не был указан в титрах, в 1969 году первый раз получил заметную роль в ленте «Потерянный». Всего за 38 лет своей кино-карьеры Пол Уинфилд сыграл почти в 120 фильмах и сериалах, озвучил персонажей нескольких мультфильмов. Пожизненный член Актёрской студии.

На протяжении многих лет Пол играл в театрах, но на Бродвее выступал лишь в одной постановке — «Полный крах» в 1988 году.

Награды и номинации 
 1973 — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Саундер» (1972) — номинация.
 1978 — Прайм-тайм премия «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме» в мини-сериале «Мартин Лютер Кинг» — номинация.
 1979 — Прайм-тайм премия «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме» в мини-сериале «Корни: Следующие поколения» — номинация.
 1982 — NAACP Image Award в номинации «Лучший актёр в телефильме, мини-сериале или драме» в мини-сериале  — победа.
 1995 — Прайм-тайм премия «Эмми» в номинации «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале» в сериале «Застава фехтовальщиков» — победа.
 1997 — Дневная премия «Эмми» в номинации «Лучшее появление в детском фильме» в фильме «Легенда о Человеке-аллигаторе» — номинация.
 1999 — Кинофестиваль в Сент-Луисе — «Пожизненная награда за достижения».
 2004 —  в номинации «Лучший телевизионный актёр второго плана» в фильме «Саундер» (2003) — номинация.

Избранная фильмография

Кино 
  — /  — мусорщик (в титрах не указан)
  — Революция в минуту / R. P. M. — Стив Демпси
  — Брат Джон / Brother John — Генри Биркарт
  — / Trouble Man — Чаки Прайс
 1972 — Саундер / Sounder — Натан Ли Морган
  — Конрак /  — Безумный Билли
 1974 — Гекльберри Финн / Huckleberry Finn — , беглый раб
  — Грязное дело / Hustle — сержант Луи Белгрейв
  — Проклятая долина / Damnation Alley — Киган
 1977 — Величайший / The Greatest — адвокат
 1977 — Последний отблеск сумерек /  — Уиллис Пауэлл
  — / A Hero Ain’t Nothin' but a Sandwich — дворецкий
  — Копия в негативе / Carbon Copy — Боб Гарви
  — Белый пёс / White Dog — Киз
 1982 — Звёздный путь 2: Гнев Хана / Star Trek II: The Wrath of Khan — капитан Кларк Террелл
  — Терминатор / The Terminator — лейтенант Эд Трекслер
  — Блу-сити / Blue City — Лютер Рейнолдс
  — Смерть превыше бесчестья / Death Before Dishonor — посол
 1987 — Крупные специалисты / Big Shots — Джонни Ред
  — Змей и радуга / The Serpent and the Rainbow — Люсьен Селин
  — Презумпция невиновности / Presumed Innocent — Ларрен Литтл, судья
  — Скалолаз / Cliffhanger — Уолтер Райт
 1993 — Деннис-мучитель / Dennis the Menace — шеф полиции
  — Горячий город /  — преподобный Дорси
 1996 — Марс атакует! / Mars Attacks! — генерал Кейси
 1996 — Легенда о Человеке-аллигаторе /  — Боб
  — Вегас — город мечты /  — Эдгар Джонс
  — Секунда до смерти /  — детектив Грейди

Телевидение 
  — Перри Мейсон / Perry Mason — Митч (в одном эпизоде)
  — Дактари /  — Рой Кимба (в двух эпизодах)
 1966 — Человек от Д.Я.Д.И. /  — (в одном эпизоде)
  — Ковбой в Африке /  — Кабуту (в одном эпизоде)
  — Миссия невыполнима /  — Клаус (в одном эпизоде)
 1968, 1972 — Айронсайд / Ironside — разные роли (в двух эпизодах)
  — Менникс /  — Уолтер Лукас (в одном эпизоде)
 1969—1970 — Джулия / Julia — Пол Камерон (в трёх эпизодах)
  — Мартин Лютер Кинг / King — Мартин Лютер Кинг
  — Корни: Следующие поколения /  — доктор Гораций Хьюджли (в одном эпизоде)
  — /  — Ричард «Баблз» Уиггинс
  — Голубое и серое / The Blue and the Gray — Джонатан Генри
  — Каскадёры / The Fall Guy — Берт Перкинс (в одном эпизоде)
  — Она написала убийство / Murder, She Wrote — лейтенант Старки (в одном эпизоде)
 —1988 — /  — Зеркало (в девятнадцати эпизодах)
 —1990 — 227 / 227 — Джулиан Барлоу и Малкольм Финк (в двадцати одном эпизоде)
  — Умник / Wiseguy — Айзек Туайн (в шести эпизодах)
  — Закон Лос-Анджелеса / L.A. Law — Деррон Холлоуэй (в четырёх эпизодах)
  — Дела семейные /  — Джимми Байенс (в одном эпизоде)
 1991 — Звёздный путь: Следующее поколение / Star Trek: The Next Generation — капитан Датон (в одном эпизоде)
  — Скарлетт / Scarlett — Большой Сэм (в одной серии)
 1994 — Застава фехтовальщиков / Picket Fences — Гарольд Нэнс, судья (в двух эпизодах)
  — Майк Тайсон / Tyson — Дон Кинг, бокс-промоутер
 1995 — Вавилон-5 / Babylon 5 — генерал Ричард Франклин (в одном эпизоде)
 1995 — Белый карлик / White Dwarf — доктор Акада
 1995—1999, 2002—2003 — Прикосновение ангела / Touched by an Angel — Сэм (в тринадцати эпизодах)
  — Второй Ной /  — Рамзес (в одном эпизоде)
  — Крутой Уокер: правосудие по-техасски / Walker, Texas Ranger — Роско Джонс, пастор (в одном эпизоде)
  — Расследование Джордан / Crossing Jordan — доктор Филлип Сандерс (в одном эпизоде)

Озвучивание мультфильмов 
  — Сказочные истории для всех детей /  — отец (в одном эпизоде)
 1995—1996 — Гаргульи / Gargoyles — Джеффри Роббинс (в трёх эпизодах)
 —1997 — Волшебный школьный автобус / The Magic School Bus — мистер Рюл (в четырёх эпизодах)
 1996, 1998 — Симпсоны / The Simpsons — Лючиос Сладкий (в двух эпизодах)
  — Человек-паук / Spider-Man — Чёрный Марвел () и Омар Мосли (в трёх эпизодах)
 —2000 — Бэтмен будущего / Batman Beyond — Сэм Янг (в трёх эпизодах)

Примечания

Ссылки 
 Пол Уинфилд  на сайте aaregistry.org
 Пол Уинфилд  на сайте movies.yahoo.com
 Пол Уинфилд  на сайте tv.com
 Пол Уинфилд  на сайте glbtq.com
 Пол Уинфилд  на сайте ''kinokopilka.tv

Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Портлендского университета
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз
Киноактёры США